Brighton Rock steht für:

 den Originaltitel eines 1938 veröffentlichten Romans von Graham Greene, siehe Am Abgrund des Lebens
 auf dem Roman basierende Verfilmungen:
 Brighton Rock (1947), Spielfilm von John Boulting
 Brighton Rock (2010), Spielfilm von Rowan Joffe
 einen 1974 veröffentlichten Song der englischen Rockband Queen, siehe Sheer Heart Attack (Album)
 eine kanadische Glam-Metal-Band, siehe Brighton Rock (Band)